Сло́ун, или Сло́ан, Слон () — английская фамилия ирландского происхождения ( — буквально «потомок воина»).

Фамилия 
 Слоун, Альфред (1875—1966) — генеральный директор General Motors.
 Слоун, Анна (род. 1991) — шотландская кёрлингистка.
 Слоун, Бэрри (род. 1981) — английский актёр.
 Слоун, Виктория (род. 1984) — шотландская кёрлингистка.
 Слоан, Ганс (1660—1753) — английский медик, натуралист, коллекционер, президент Лондонского королевского общества.
 Слоун, Деррик (род. 1994) — шотландский кёрлингист.
 Слоун, Джерри (1942—2020) — американский баскетболист.
 Слоун, Джон (1871—1951) — американский художник-импрессионист.
 Слоун, Дэвид (1941—2016) — североирландский футболист.
 Слоун, Линдсей (род. 1977) — американская актриса.
 Слоун, Нил (род. 1939) — американский и английский математик.
 Слоун, Тайлер (род. 1981) — канадский хоккеист.
 Слоун, Тиффани (1973—2008) — американская фотомодель, актриса, танцовщица и гимнастка.
 Слоун, Томас — шотландский кёрлингист.
 Слоун, Томас О’Конор (1851—1940) — американский инженер, химик, изобретатель, писатель и редактор.
 Слоун, Филип (1907—2003) — американский футболист.
 Слоун, Хелен Фарр (1911—2005) — американский меценат, педагог и художник, вторая жена Джона Слоуна.
 Слоун, Эверетт (1909—1965) — американский актёр, режиссёр, сценарист, композитор.
 Слоан, Эмили Вандербильт (1874—1970) — американская филантроп из семейства Вандербильтов.

Имя 
 Стивенс, Слоан (род. 1993) — американская теннисистка.

Топоним 
 Слоун — город в штате Айова.
 Слоун — город близ Лас-Вегаса.

См. также 
 
 Слован

Примечания